Chevrolet Joy (Pakistan) – samochód osobowy produkowany na rynek pakistański w latach 2005–2009.
 Chevrolet Joy (Brazylia) – samochód osobowy produkowany na rynek południowoamerykański od 2019 roku.

Inne 
 Chevrolet Joy Plus – miejski sedan produkowany na rynek południowoamerykański od 2019 roku.